— группа примитивных птицетазовых динозавров, близких к предкам анкилозавров и стегозавров. Типовой вид — . Кроме Scelidosaurus в данное семейство входят:  и, возможно, . 

Первоначально предложенный Эдвардом Дринкером Копом в 1869 году, термин был вновь использован китайским палеонтологом Дун Чжимином в 2001 году после изучения Bienosaurus, которого объединяют близкие сходства с Scelidosaurus. Scelidosauridae были найдены в отложениях ранней юры (возможно, дожили до поздней юры). Их окаменелости были найдены в Китае, Англии и штате Аризона. Некоторые палеонтологи считают данное семейство парафилетическим, в то время как Бентон (2004) относит его к монофилетическим.

Примечания 

Динозавры юрского периода
Птицетазовые